Краун-Пойнт () — название нескольких топонимов, в основном в США.

Топонимы 
США
 Краун-Пойнт — поселение на Аляске.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  (постр. в 1759 г.)
  —  в Орегоне.

Прочие страны
  — городок на острове Тобаго.

См. также 
 Краун
 Пойнт